Une fanfreluche est une légère décoration (nœud, dentelle, volant, pompon) de peu de valeur sur une toilette ou sur un meuble.

Fanfreluche est un mot qui renvoie à :
 Fanfreluche, une série télévisée québécoise ;
 Fanfreluche, le personnage principal de la série précédente ;
 Fanfreluche, un cheval de course ;
 Fanfreluche, une poupée dans la série de bandes dessinées Bob et Bobette.

Référence